Діакіте́ () — прізвище, розповсюджене насамперед у Малі та Сенегалі.

Відомі носії:

 Дауда Діакіте (1983) — буркінійський футболіст.
 Модібо Діакіте (1987) — французький футболіст сенегальського походження.
 Сумбеїла Діакіте (1984) — малійський футболіст.

Прізвища